es una funcionalidad que está presente en todas las consolas de la familia Nintendo 3DS, la cual permite que los usuarios puedan intercambiar datos de juegos y aplicaciones que ambos tengan. Está siempre encendido, independientemente de si el 3DS está en modo de suspensión o no —aunque el sistema en sí debe estar encendido—, y actúa automáticamente cuando otro usuario del 3DS camina dentro del alcance de la consola.

Con él, los jugadores pueden adquirir nuevas funciones en los juegos de su propiedad, independientemente del software que se encuentre actualmente en uso en la consola, o del juego que esté metido en la ranura,  y obtener los personajes Mii de los usuarios de 3DS que pasan junto a ellos, en la Plaza Mii de StreetPass. Si uno lo desea, puede desactivar la función por completo o asignar los juegos con los que quiere que funcione desde el control parental, en la configuración de la consola. Varios juegos han hecho uso de esta función de formas únicas. Se pueden asignar hasta 12 juegos a StreetPass. El contenido compartido se almacenará en una de las doce ranuras de datos de la memoria interna de la consola. Con esta ranura de datos, los usuarios de Nintendo 3DS pueden compartir e intercambiar contenido para varios juegos al mismo tiempo. 

Al igual que con SpotPass , cuando se reciben nuevos datos de StreetPass y el sistema está en modo de suspensión, el LED de notificación del sistema se volverá de color verde claro, y permanecerá verde hasta que el sistema salga del modo de suspensión. Cuando se reciban datos de StreetPass mientras el sistema no está en modo de suspensión, el LED de notificación parpadeará en verde varias veces antes de volver a estar apagado.

Repetidores StreetPass 
StreetPass Relay se anunció durante una sesión informativa para analistas en el E3 2013 , en el cuál Nintendo anunció que estaba creando miles de nuevas estaciones de StreetPass Relay en Estados Unidos y Europa. Nintendo planeaba convertir más de 29.000 puntos de acceso Wi-Fi en relés en los Estados Unidos, mientras que Europa se construirían aproximadamente 30.000. Con esta red, Nintendo tenía como objetivo mejorar enormemente la funcionalidad de StreetPass y permitir a los jugadores encontrar más Miis en su Plaza Mii de StreetPass. Fue impulsado por las tecnologías en la nube Hbase, Puppet, fluentd y Amazon Web Services. 

Los puntos de retransmisión estaban ubicados en las zonas de Nintendo en todo el país. Cuando un usuario de Nintendo 3DS se acercaba a un punto de retransmisión de StreetPass, automáticamente enviaba sus datos de StreetPass a los servidores de Nintendo, que los almacenaban temporalmente para pasarlos al siguiente usuario de Nintendo 3DS para que pasara por el mismo punto de retransmisión. Los servidores de Nintendo realizaron un seguimiento de cada punto de retransmisión por la dirección MAC del nodo. Los repetidores admitían datos para varios juegos cada vez que pasaba un usuario de Nintendo 3DS. Esto significaba que el usuario podía obtener datos de StreetPass para varios juegos a la vez.

El 28 de marzo de 2018, se desactivaron los repetidores StreetPass en todo el mundo, con la excepción de la tienda Nintendo en la ciudad de Nueva York y las ubicaciones de Best Buy en Canadá.

Origen 
Un par de videojuegos de Nintendo DS presentaban una característica similar. El modo Bark de Nintendogs y el modo Tag de Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies funcionan de manera similar, pero requieren que el cartucho del juego se coloque en el sistema y el modo se active manualmente. Según Hideki Konno, productor de Nintendo 3DS, la función se implementó en la Nintendo 3DS principalmente debido al gran éxito de Dragon Quest IX, particularmente en Japón. Konno también reveló que su hijo estaba algo aburrido con la característica similar incluida en el Nintendogs original, enfatizando la importancia que Dragon Quest obtuvo sobre la inclusión de StreetPass en Nintendo 3DS.

Kingdom Hearts: Re: Coded para Nintendo DS también presenta un modo Tag similar al de Dragon Quest IX .

The Unknown Dungeon en Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team permitía a los jugadores poner la Nintendo DS en modo de suspensión mientras mantenían encendido el interruptor inalámbrico. Los jugadores que pasaron a otros jugadores de este juego que están en la mazmorra desconocida de esta manera pueden enviar sus Pokémon a las mazmorras desconocidas de otros jugadores y traer objetos.

The World Ends with You tiene un modo Mingle, que sube de nivel los pines del jugador si el jugador pasa a otros usuarios de la Nintendo DS con el Wireless Switch encendido, ya sea que el jugador esté jugando el propio juego o no.

Las marcas comerciales sugirieron que esta funcionalidad tuviera el nombre de CrossPass,  pero el 29 de septiembre de 2010, durante la conferencia Nintendo World, se confirmó que el nombre del servicio era el de StreetPass.

Software que usa StreetPass

Aplicaciones preinstaladas

Juegos

Referencias 

Nintendo
Nintendo 3DS